ESAP steht für

European Society for Analytical Philosophy, eine europäische Gesellschaft für analytische Philosophie
European Society of Ancient Philosophy, eine europäische Gesellschaft für antike Philosophie
Eidgenössische Soziale Arbeiterpartei, eine historische Partei der Schweizer Frontenbewegung
 Escola Superior Artística do Porto, eine Kunsthochschule in Porto

ESAP